Crystal Cave peut faire référence à :
 Crystal Cave, grotte dans le parc national de Sequoia ; 
 Crystal Cave (Bermude)
 Crystal Cave (Kentucky)
 Crystal Cave (Ohio)
 Crystal Cave (Pennsylvanie)
 Crystal Cave (Australie)
 Crystal Cave (Wisconsin)
 Crystal Cave (Baguio)